Вогра — приток Ильмы в Угличском и Борисоглебском районах Ярославской области.
 Вогра — приток Сивозы в Грязовецком районе Вологодской области и Любимском районе Ярославской области.